Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 313 dans le monde.

 Route fédérale 313 en Allemagne
 Route européenne 313 en Belgique 
 Route 313 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 313 en Finlande
 Route nationale 313 en France
 Autoroute A313 en France